De Grand Prix-wegrace van Italië 1994 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1994. De race werd verreden op 3 juli 1994 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1994
Italië